Ермакова, Анастасия:
 Ермакова, Анастасия Геннадьевна (род. 1974) — российская писательница, поэтесса, литературный критик. 
 Ермакова, Анастасия Евгеньевна (род. 2000) — казахстанская легкоатлетка.
 Ермакова, Анастасия Николаевна (род. 1983) — российская спортсменка (синхронное плавание).